

Települések
Almás (hor. Aljmaš), Horvátország, Eszék-Baranya megye
Almás (rom. Merişor), Románia, Kovászna megye
Almásbalázsháza (rom. Bălan), Románia, Szilágy megye
Almáscsáka (rom. Ceaca), Románia, Szilágy megye
Almásdál (rom. Dolu), Románia, Szilágy megye
Almásfüzitő, Almás és Füzitőpuszta egyesítése, Komárom-Esztergom megye
Almásgalgó (rom. Gâlgău Almaşului), Románia, Szilágy megye
Almásháza, Zala megye
Almáskeresztúr Baranya megye
Almásmező (Brassó megye) (rom. Poiana Mărului), Románia, Brassó megye
Almásmező (Neamț megye) (rom. Bicaz-Chei), Románia, Neamț megye
Almásszentmária (rom. Santa Maria), Románia, Szilágy megye
Almásszelistye (rom. Almaş-Sălişte), Románia, Hunyad megye
Almástelep, Románia, Arad megye
Alsóalmás (szk. Dolný Almáš), Hontalmás része
Bácsalmás Bács-Kiskun megye
Dunaalmás, Komárom-Esztergom megye
Felsőalmás (szk. Horný Almáš), Hontalmás része
Fertősalmás (ukr. Заболоття), Ukrajna, Kárpátalja, Nagyszőlősi járás
Háromalmás (rom. Almaş), Románia, Arad megye
Hidalmás (rom. Hida), Románia, Szilágy megye
Homoródalmás (rom. Mereşti), Románia, Hargita megye
Hontalmás (szk. Jabloňovce), Alsó- és Felsőalmás egyesítése, Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Kézdialmás (rom. Mereni), Románia, Kovászna megye
Magyaralmás, Fejér megye
Pozsonyalmás (szk. Jablonové), Szlovákia, Pozsonyi kerület, Malackai járás
Rácalmás, Fejér megye
Szádalmás (szk. Jablonov nad Turňou), Szlovákia, Kassai kerület, Rozsnyói járás
Szepesalmás (szk. Jablonov), Szlovákia, Eperjesi kerület, Lőcsei járás
Tóalmás, Pest megye
Váralmás (1899-ig Nagy-Almás, rom. Almaşu), Románia, Szilágy megye

Történeti földrajz
elpusztult település Vetés határában
Almás-puszta, Komáromfüss része

Egyéb
Almás, a Szamos bal oldali mellékvize Szilágy megyében
Almás-hegység, hegység Romániában, Krassó-Szörény megyében
Almás-patak, a Zselicben eredő patak Baranya megyében
Almási vár (Váralmás)
Esztergom–Almásfüzitő-vasútvonal